Edward,  en français, est un prénom anglais ou germanique, ainsi qu'un Patronyme, qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Edward, une communauté rurale du Manitoba au Canada,

Sens commun 
 la lettre E, dans l'alphabet radio anglais et américain,

Personnages de fiction 
 Edward, personnage de fiction du film Edward aux mains d'argent,
 Edward Cullen, personnage de fiction de la Saga Fascination,
 Edward Rochester, personnage de fiction du roman Jane Eyre de Charlotte Brontë,
 Edward Elric, personnage de fiction du manga Fullmetal Alchemist,
 Edward, personnage de fiction de l'univers Saint Seiya.

Personnalités portant ce prénom 
 
 Edward B. Lewis (1918-2004), un généticien américain
 Edward Goodrich Acheson (1856-1931), un chimiste américain
 Edward Hardwicke (1932-2011), un acteur britannique
 Edward Hibbert (1955-), un acteur américain
 Edward Hopper (1882-1967), un peintre et graveur américain
 Edward Norton (1969-), un acteur américain
 Edward Parfitt (1820-1893), un jardinier, naturaliste et entomologiste anglais
 Edward Snowden (1983-), un informaticien lanceur d'alerte

Personnalités portant ce nom de famille 

 Alonso Edward (1989-), athlète panaméen,
 George Edward (1866-1952), dessinateur humoristique français,
 Harry Edward (1895-1973), athlète britannique,
 Mathieu Edward (1987-), chanteur français.

Titre 

 Edward aux mains d'argent est un film américain réalisé par Tim Burton, sorti en 1990.
 Eadweard est un film de 2015 portant sur Eadweard Muybridge.

Notes et références

Voir aussi
 ,
 ,
Homonymie de prénom
Prénom anglais
Prénom masculin
Patronyme anglais